Luis Bermejo puede referirse a:

 Luis Bermejo Vida (1880-1941), químico español, alcalde de Valencia.
 Luis Bermejo (1931-2015), historietista español.
 Luis Bermejo (1969-), actor español.